Карпиниш има више значења:

 Карпиниш
 Карпиниш (Рошија Монтана), насеље у округу Алба у Румунији
 Карпиниш (Гарбова), насеље у округу Алба у Румунији
 Карпиниш (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Карпиниш (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Карпиниш (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Карпиниш (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Карпиниш, насеље у округу Тимиш у Румунији
 Општина Карпиниш, општина у округу Тимиш у Румунији